Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2011 года в I-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 10 по 17 апреля 2011 года в Риге (Латвия) и Мариборе (Словения). Победители групп получили право играть в ТОП-дивизионе чемпионата мира 2012 года. Команды, занявшие в группах последние места перешли в группу A второго дивизиона чемпионата мира 2012 года. Из-за землетрясения сборная Японии не принимала участия в турнире, ей было гарантировано участие в 2012 году.

Участвующие команды 
В чемпионате принимали участие 12 национальных команд — десять из Европы и две из Азии. Сборные Италии и Словении пришли из второго дивизиона, сборные Белоруссии и Латвии пришли из ТОП-дивизиона, сборная Японии не участвовала в турнире из-за землетрясения в Японии, ей было гарантировано участие в группе A первого дивизиона 2012 года, остальные команды пришли с прошлого турнира первого дивизиона.

Группа А

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+3).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 
В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 
Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Элвис Мерзликин
 Защитник:  Рубен Рампаццо
 Нападающий:  Беньямин Немеш

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Джейми Чилкотт
  Роберт Дёмётёр
  Алекс Фрей
  Антон Сагадеев
  Рихардс Цимерманис

Группа B

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+2).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 
В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 
Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Антуан Бонвало
 Защитник:  Андерс Тоде
 Нападающий:  Патрик Руссель

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Артур Гаврус
  Томас Сённергор
  Антуан Бонвало
  Йоон Санъвон
  Филип Старжинский
  Лука Грачнар

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Апрель 2011 года
Спорт в Латвии в 2011 году
Спорт в Словении в 2011 году
Чемпионаты мира по хоккею с шайбой 2011
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Латвии
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Словении
Чемпионаты мира в Словении
Международные спортивные соревнования в Мариборе